Роберт «Бинго» Смит (; родился 26 февраля 1946 года, Мемфис, штат Теннесси, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника. Учился в Университете Талсы, в 1969 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Сан-Диего Рокетс». Позже выступал за команды «Кливленд Кавальерс» и «Сан-Диего Клипперс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В 1969 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Missouri Valley. За ним в «Кавальерс» закреплён номер 7. Всего за карьеру в НБА сыграл 865 игр, в которых набрал 10 882 очка (в среднем 12,6 за игру), сделал 3630 подборов, 1734 передачи, 431 перехват и 167 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»